

Patronyme 

 François Louis Boudin de Roville, personnalité militaire française.

Toponyme 

 Roville-devant-Bayon, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Roville-aux-Chênes, commune française des Vosges.